Heavy Water Experiments (band), Amerikaanse band
 Heavy Water Experiments (album), album van de Amerikaanse band